Caroline Thompson peut désigner :
 Caroline Thompson (1956-) scénariste, réalisatrice et productrice américaine ;
 Caroline Thompson (1964-), psychologue et essayiste française.